vila-novensi – abitanti di Vila Nova do Sul
vila-novensi – abitanti di Vila Nova dos Martírios